Суперкубок Нідерландів з футболу 2018  — 29-й розіграш турніру. Матч відбувся 4 серпня 2018 року між чемпіоном Нідерландів ПСВ та володарем кубка Нідерландів Феєнордом.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway 

2018
Нідерланди
Серпень 2018
2018 у нідерландському спорті